2004
Европско првенство у фудбалу 2004.

Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2004. одржане су од 8. септембра 2002. до 19. новембра 2003. Педесет од педесетдве репрезентације земаља чланица УЕФА учествовало је у квалификцијама да би се добило 15 екипа које ће уз домаћина Португал који се аутоматски квалификовао, учествовати на Европском првенству у фудбалу 2004. Поред екипе домаћина у квалификацијма није учествовала Фудбалска репрезентација Казахстана.

Репрезентације су подељене у десет група по 5, у којима се играло по двоструком лига систему (свако играо са сваким по две утакмице). Прваци група су се квалификовали за првенство, а 10 другпасираних су морале да са жребом одређеним противником одиграју по куп систему још две утакмице. Победници из тих утакмица су остварили пласман за Првенство.

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 25. јануара 2002. године у Санта Марија да Феири, у Португалу.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1Подебљане су године освајања титуле
 <div id="2">2Искошене су године домаћинства
 <div id="3">3 као Чехословачка
 <div id="4">4 као Западна Немачка
 <div id="5">5 као Совјетски Савез
 <div id="6">6 као Заједница независних држава

Група 1

Резултати групе 1

Табела групе 1 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Листа стрелаца групе 1

Група 2

Резултати групе 2

Табела групе 2

Листа стрелаца групе 2

Група 3

Резултати групе 3

Табела групе 3

Листа стрелаца групе 3

Група 4

Резултати групе 4

Табела групе 4

Листа стрелаца групе 4

Група 5

Резултати групе 5

Табела групе 5

Листа стрелаца групе 5

Група 6

Резултати групе 6

Табела групе 6

Листа стрелаца групе 6

Група 7

Резултати групе 7

Табела групе 7

Листа стрелаца групе 7

Група 8

Резултати групе 8

Табела групе 8

Листа стрелаца групе 8

Група 9

Резултати групе 9

Табела групе 9

Листа стрелаца групе 9

Група 10

Резултати групе 10

Табела групе 10

Бараж 
Жреб за бараж је одржан 13. октобра 2003. у Франкфурту, у Немачкој.

Резултат баража

Спољашње везе 
 архива УЕФА

Европско првенство у фудбалу 2004.